Ameisen est un mot allemand qui signifie fourmis (au pluriel).

Patronyme 

 Jean Claude Ameisen (né en 1951), médecin et immunologiste français, frère d'Olivier Ameisen l
 Olivier Ameisen (1953-2013), médecin, frère de Jean Claude Ameisen,

Toponyme 

 , page d'homonymie.

Titre 

 Die Ameisen kommen, est un film policier ouest-allemand sorti en 1974.